Радослав Димитров Янков е български състезател по сноуборд слалом.

Радослав Янков се състезава в две дисциплини – паралелен гигантски слалом (PGS) и паралелен слалом (PSL). Личният му треньор се казва Георги Атанасов. Радослав Янков зае 21-ро място на паралелен слалом и 25-о място на паралелен гигантски слалом на олимпийските игри в Сочи през 2014 година. През 2022 г. на Зимните олимпийски игри в Пекин, отпада на финалите. Той постига 15 място в паралелният гигантски слалом и личен рекорд за време 1:22,48 

На 12 декември 2015 година печели старт от световната купа по сноуборд в италианския град Кареца. Янков печели старта в паралелния гигантски слалом, като зад него остават звезди в този спорт като Андрей Соболев и Вик Уайлд. След като печели и състезанието в Бад Гащайн на 8 януари и записва няколко класирания в топ 10, Янков печели световната купа на FIS в сноуборд слалома. .

На 18 март 2017 година Янков печели малкия световен глобус на FIS в паралелния гигантски слалом, а в общото класиране за световната купа в сноуборд слалома остава на второ място след Андреас Промегер.

Участия на зимни олимпийски игри

FIS Световна купа

Резултати сезон 2015/2016

Резултати сезон 2016/2017

Резултати сезон 2017/2018 
На 21 януари 2018 година завършва на втора позиция в паралелния гигатнски слалом в Рогла, Словения и по този начин записва най-добрия си резултат за сезона.

Резултати сезон 2018/2019 
Янков започва слабо сезона, но на 26 януари 2019 година в Москва постига най-доброто си класиране за сезона – 5-о място.

Източници

Външни препратки 
 
 

Български сноубордисти
Спортисти на зимните олимпийски игри 2018
Спортисти на зимните олимпийски игри 2022
Родени в Чепеларе